Le  est la  du Challenge Yves du Manoir. Il met aux prises vingt-quatre équipes invitées réparties en trois poules. Les vainqueurs de chaque poule, ainsi que le meilleur deuxième, s'affrontent en demi-finales pour l'obtention du titre. La compétition est remportée par la Section paloise.

Phase de qualification 
La phase de qualification se déroule en 1938, chaque équipe rencontrant une seule fois ses adversaires (7 matchs par équipe). Remarque : certains matchs sans enjeu n'ont pas été joués en fin de tournoi. L'attribution des points est la suivante : victoire = 2 points ; nul = 1 point ; défaite = 0 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Le classement général donna les demi-finales suivantes : Montferrand (12 points) contre Toulon (14) et Bayonne (14) contre Pau (12).

Tableau final

Finale

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Challenge Yves du Manoir 1938/39, sur rugbyarchive.net

1938-1939
Rugby à XV en 1938
Sport en France en 1938
Rugby à XV en 1939
Sport en France en 1939